Радиоактивно сияние е неформален термин, който може да означава:
 Ефекта на Черенков, проявяващ се като синьо сияние в ядрените реактори
 Видима светлина, излъчвана от материали при ядрен разпад (например радий, който е бил използван за направата на „светещи“ циферблати на часовници)

Радиоактивност